Die Liste der Spieler des FC Watford umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein FC Watford seit dessen Entstehung mindestens einen Pflichtspieleinsatz bestritten haben. Der 1898 aus einem Zusammenschluss der Vereine West Herts und St Mary's hervorgegangene Klub spielte zunächst in der Southern League, 1920 erfolgte die Aufnahme in die Football League. Erstklassig spielte der Verein erstmals 1982 und hat sich seither in den obersten beiden englischen Spielklassen etabliert. Insgesamt kamen 1168 Spieler in Pflichtspielen zum Einsatz, Rekordspieler und -torschütze ist Luther Blissett.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 30. Juni 2022.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag beim Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Beginns oder Endes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Watford in Ligapartien absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Watford in Ligapartien erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Watford im FA Cup absolvierte.
 FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Watford im FA Cup erzielte.
 Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Watford im Football League Cup absolvierte.
 Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Watford im Football League Cup absolvierte.
 Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Watford in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Partien in folgenden Wettbewerben: „Test Matches“ (Relegationsspiele) der Southern League, Southern Professional Charity Cup, Football League Third Division South Cup, Southern Professional Floodlit Cup, Football League Group Cup, Football League Trophy, UEFA-Pokal, Full Members Cup, englisch-italienischer Pokal, Aufstiegs-Play-offs der Football League.
 Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Watford in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
 Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Watford in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
 Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Watford in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Spielerliste 
Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Literatur

Weblinks 
 Watford Football Club archive 1881–2017

!
Watford
Fussballspieler Watford